Ламперт — фамилия.

Известные носители:
  (1932—1977) — лихтенштейнский велогонщик, участник летних Олимпийских игр (1952).
  (род. 1970) — лихтенштейнский политик, член Ландтага (с 2001).
  (род. 1941) — немецкий эколог, обладатель Медали Науманна-Тинеманна Международного общества лимнологии (1995).
 Ламперт, Гарри (1916—2004) — американский мультипликатор.
  (1914—1978) — американский военный деятель, суперинтендант Военной академии США (1963—1966), губернатор островов Рюкю (1968—1972).
 Ламперт, Евгений Ильич (1914—2004) — филолог, философ, исследователь православной культуры.
 Ламперт, Зора (род. 1937) — американская актриса.
  (род. 1995) — немецкая гольфистка, серебряная медалистка Приза Эспирито Санто (2012), сестра Морица Ламперта.
 Ламперт, Курт (1859—1918) — немецкий биолог, зоолог, автор ряда монографий по фауне Европы.
 Ламперт, Михаэль (род. 1972) — австрийский хоккеист.
  (1902—1991) — швейцарский политик, президент Совета кантонов Швейцарии (1972—1973).
 Ламперт, Моника (род. 1957) — адвокат, политик, министр внутренних дел Венгрии.
  (род. 1992) — немецкий гольфист, бронзовый медалист Приза Эйзенхауэра (2012), брат Каролин Ламперт.
  (1951—2015) — лихтенштейнский политик, член Ландтага (2001—2013).
  (1865—1947) — швейцарский правовед, ректор Фрибурского университета (1907—1908).
  (1863—1930) — американский политик, член Палаты представителей (1918—1930).
 Ламперт, Эмма (1855—1920) — (в замужестве Купер) американская художница.

См. также 
 Лямперт, Анджей (род. 1981) — польский певец.
 Ламберт